Источниками выделяется три восстания в Карабахе в 1920 году:

 армянское восстание в Карабахе, направленное против азербайджанской власти (март—апрель 1920)
 азербайджанское антисоветское восстание в Карабахе с участием азербайджанских частей, дислоцированных в Карабахе (май—июнь 1920)
 армянское антисоветское восстание в Карабахе (конец 1920—апрель 1921)

Примечания